Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2017 проводился в городе Летбридж (Канада) c 22 по 29 апреля 2017 года как для мужских, так и для женских команд. В чемпионате принимали участие 23 мужских и 15 женских команд. Чемпионат проводился в 16-й раз.

В мужском турнире чемпионом стала (во 2-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) сборная Швеции, победившая в финале сборную Канады. Третье место заняла сборная Ирландии, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Германии.

В женском турнире чемпионом стала (11-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Швейцарии. Третье место заняла сборная Шотландии, победившая в матче за бронзовую медаль сборную США.

Чемпионат проходил одновременно и в одном спортивном комплексе (но на разных площадках) с чемпионатом мира среди смешанных пар 2017.

Формат турнира

Мужчины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
Турнирные таблицы по результатам группового этапа

Группа A

 Проходят в плей-офф

Группа B

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф

Группа C
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!Команда
!width="25"| C1
!width="25"| C2
!width="25"| C3
!width="25"| C4
!width="25"| C5
!width="25"| C6
!width="25"| C7
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="25"| 
|-
| C1 ||align=left| ||  * ||3:10|| 4:7|| 2:6|| 4:5||10:6||2:14|| 1 || 5 || 6
|- bgcolor=#ccffcc
| C2 ||align=left| ||10:3||  * || 8:2||10:2|| 7:2|| 7:2|| 7:2|| 6 || 0 || 1
|- bgcolor=#ccffcc
| C3 ||align=left| || 7:4|| 2:8||  * || 8:5|| 7:3||10:1|| 5:2|| 5 || 1 || 2
|-
| C4 ||align=left| || 6:2||2:10|| 5:8||  * || 2:7|| 8:2||2:12|| 2 || 4 || 5
|- bgcolor=#ffffcc
| C5 ||align=left| || 5:4|| 2:7|| 3:7|| 7:2||  * || 1:7|| 6:4|| 3 || 3 || 3
|-
| C6 ||align=left| ||6:10|| 2:7||1:10|| 2:8|| 7:1||  * || 3:6|| 1 || 5 || 7
|- bgcolor=#ffffcc
| C7 ||align=left| ||14:2|| 2:7|| 2:5||12:2|| 4:6|| 6:3||  * || 3 || 3 || 3
|}
 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф

 Тай-брейк 

 Плей-офф 

 Итоговая классификация 

 Женщины 

 Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

 Групповой этап 
Турнирные таблицы по результатам группового этапаRound Robin Session 15 - Women - World Senior Curling Championships 2017Группа AГруппа B'''

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (мужской турнир)
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (женский турнир)

2017
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Летбридже
Апрель 2017 года
Чемпионаты мира в Канаде